Il singolare del torneo di tennis Paine Webber Classic 1985, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitore Ivan Lendl che ha battuto in finale 6–3, 6–2 Jimmy Connors.

Teste di serie

  Jimmy Connors (finale)
  Ivan Lendl (campione)
  Andrés Gómez (semifinali)
  Aaron Krickstein (secondo turno)

 Yannick Noah (primo turno) 
 Eliot Teltscher (quarti di finale) 
 Johan Kriek (quarti di finale) 
 Scott Davis (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Paine Webber Classic 1985